Chonsu bezeichnet:

 im Alten Ägypten eine Gottheit, siehe Chonsu
 im Alten Ägypten einen Monat, siehe Chonsu (Monat)